Otterville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten 
Otterville (Illinois)
Otterville (Missouri)

Canada 
 Otterville (Ontario)